Кири́лл Матве́ев:
 Матвеев, Кирилл Валерьевич (род. 1981) — общественный деятель, депутат Челябинской городской думы.
 Матвеев, Кирилл Иванович (1926—2003) — Герой Социалистического Труда, бригадир слесарей.
 Матвеев, Кирилл Олегович (род. 1996) — украинский футболист.